Sbarre – plurale di sbarra
 Sbarre – programma televisivo
 Sbarre – quartiere di Reggio Calabria
 Sbarre – serie a fumetti per adulti pubblicata dalla Edifumetto